Жуа́н-Песо́а () — город на се­ве­ро-вос­то­ке Бразилии, столица штата Параиба. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата-Параибана. Находится в составе крупной городской агломерации Жуан-Песоа. Входит в экономико-статистический микрорегион Жуан-Песоа. Население составляет 801 718 человека на 2016 год. Занимает площадь 211,475 км². Плотность населения — 3 421,28 чел./км².

История 
Город был основан 5 августа 1585 года и первоначально назывался Носа-Сеньора-дас-Невис. В 1588 году был переименован в честь короля Испании Филиппа II в Филипия-ди-Носа-Сеньора-дас-Невис или просто Филипия. Во время голландской оккупации (1634—1654) город назывался Фредерикштадт в честь принца Оранского Фридриха. С 1817 года город носил название Параиба. Современное название город получил в честь губернатора штата Параиба Жуана Песоа, убитого в 1930 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2014 составляет 2.365.575,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2014 составляет 22.366,71 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс человеческого развития на 2010 составляет 0,763 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Aw.

Жуан-Песоа — самый восточный город страны, в 8 км от центра расположен мыс Сейшас — самая восточная континентальная точка не только Бразилии, но и всей Южной Америки.

Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана, на пра­вом бе­ре­гу реки Па­ра­иба.

Фотогалерея

Примечания 

Муниципалитеты штата Параиба
Города Бразилии
Переименованные населённые пункты Бразилии